Опалинский () — польская фамилия. Известные носители:
 Опалинский, Анджей (1575—1623) — польский церковный и государственный деятель, пробст плоцкий, секретарь великий коронный, епископ познанский.
 Опалинский, Анджей (1540—1593) — польский государственный деятель, староста сремский и лежайский.
 Опалинский, Войцех Леон (1708—1775) — государственный деятель Речи Посполитой, воевода мазовецкий (1765—1770) и серадзский (1770—1775).
 Опалинский, Казимир Ян (1639—1693) — католический епископ хелминский (1681—1693), канцлер познанский, аббат бледзевский (1661—1676), коадъютор познанского епископа (с 1680).
 Опалинский, Кшиштоф (1611—1655) — государственный деятель Речи Посполитой, польский поэт, познанский воевода .
 Опалинский, Лукаш (1581—1654) — польский государственный деятель.
 Опалинский, Лукаш (1612—1662) — государственный деятель Речи Посполитой, польский поэт, известный публицист, сатирик и теоретик литературы. Надворный маршалок коронный.
 
 Опалинский, Себастьян (1485—1538) — государственный и церковный деятель, дипломат Королевства Польского.

См. также 
 Опалиньский, Казимеж — польский актёр кино, театра и радио, театральный режиссёр.